Sistoo est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 80 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans la version romancée de La revanche du Dragon Rouge.

Présentation 

Ancien moine, Sistoo a dû abandonner cette voie lorsque ses instincts naturels prirent le dessus. Incapable de les dominer plus longtemps et ayant développé des capacités psychiques, comme beaucoup de ses congénères, il reprit sa fonction de guerrier psychique puis quitta le temple de Zuoken, qui l'avait recueilli mortellement blessé il a des années, pour parcourir le monde afin de s'aguerrir. À la recherche d'artéfacts pouvant augmenter sa puissance, il fut piégé dans un anneau mantique, prisonnier pendant des siècles, protégé du temps par la magie qui le tenait captif. Il fut finalement libéré par un dragon rouge nommé Flamlongue, se retrouvant dans son repaire, entouré de trésors et objets magiques. Ce dernier avait trouvé le mot de commande qui permettait à loisir de le libérer ou l'enfermer de nouveau dans l'anneau, quelle que soit la distance qui séparait le dragon ou le mantis de l'objet, et Sistoo comprit rapidement qu'il devrait servir son nouveau maître. Il fut rappelé plus tard par Flamlongue afin de l'aider à pourchasser Geoffroy, le Chevalier Noir local, qui avait volé ses biens. La chasse, voilà quelque chose qui exaltait Sistoo plus que tout, motivé par ses instincts trop longtemps refoulés...

Compétences 

Sistoo (Guerrier Psychique 10/Moine 4/Poing de Zuoken 2) sait manier une grande variété d'armes, mais il garde une préférence pour son Glaive magique apparaissant avec sa faculté Appel au armes et les deux armes utilisés habituellement par son peuple : le Gythka (une arme d'hast portant une lame en forme de croissant de lune à chaque extrémité) et le Chatkcha (un shuriken à trois branches larges). Le Gythka de Sistoo est abimé, il manque une lame en croissant de lune à l'une de ses extrémités. Flamlongue lui a offert un tapis volant noir, afin qu'il puisse le suivre dans les airs à l'extérieur de l'anneau. Comme tous les mantis (appelés aussi Thri-kreen), Sistoo a six membres (deux utilisés en jambes et quatre en bras), il dispose d'une capacité de Bondissement, d'un venin buccal paralysant, d'une immunité contre le Sommeil et d'une Vision dans le noir (18m). En raison de leur agilité et de leur sens aiguisés, les mantis sont difficiles à surprendre et presque impossible à toucher avec des projectiles. Sistoo fait partie des nombreux Thri-kreen possédant des facultés psi et il a appris à les développer. Toutefois il s'est contenté de facultés « physiques » renforçant son corps et son esprit, voyant une lâcheté dans l'apprentissage et l'utilisation des autres pouvoirs psi.

Facultés psychiques : 
 Caméléon et Connaissance de la direction et de la localisation (Repérage) 3 fois par jour (à volonté dans les déserts ou savanes), Arme métaphysique, Missive, Griffe métaphysique et Membrane de dissimulation suprême (Déplacement) 1 fois par jour.
Niveau 1 : Appel aux armes, Néant spirituel, Pensées dissimulées, Armure inertielle.
Niveau 2 : Bouclier de pensées, Subsistance. 
Niveau 3 : Rejet de détection, Affutage Psionique.
Niveau 4 : Perception constante, Inamovibilité.

Personnalité 

Sistoo a une manière de penser totalement étrangère à la plupart des races intelligentes. Il ne s'exprime que dans sa langue natale et on ignore s'il en connait d'autres, bien qu'il semble comprendre le commun. Le seul trait de caractère évident, en plus de son goût pour la chasse, est son pragmatisme à toute épreuve. Il a pour habitude de garder des trophées provenant de ses victimes ou celles de Flamlongue, le plus souvent des objets ou des crânes.

Analyse 

Sa faculté de se fondre dans le décor grâce à son pouvoir psi Caméléon, son comportement de chasseur, ses armes et sa manie de collectionner les trophées pris sur les cadavres tués par lui ou Flamlongue rappellent beaucoup le personnage de Predator, bien que Sistoo fût créé deux ans avant la sortie de ce film.

Personnage des Royaumes oubliés